Graeffe ist der Name von

 Eduard Graeffe (1833–1916), Schweizer Zoologe und Naturforscher
 Johann Friedrich Christoph Graeffe (1754–1816), deutscher evangelischer Theologe   
 Karl Heinrich Graeffe (1799–1871), deutsch-Schweizer Mathematiker   
 Ragnar Graeffe (1929–2005), finnischer Sprinter und Hürdenläufer 

Siehe auch:
 Graefe